Il doppio del torneo di tennis Brasilia Challenger 2 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Horacio de la Peña e David Macpherson che hanno battuto in finale Luis Ruette e João Soares 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Danilo Marcelino /  Mauro Menezes (quarti di finale)
 Ricardo Acioly /  Luiz Mattar (quarti di finale)
 Dácio Campos /  Otavio Della (quarti di finale)
 Nelson Aerts /  Fernando Roese (secondo turno)

 Horacio de la Peña /  David Macpherson (Campioni)
 Marcelo Hennemann /  Edvaldo Oliveira (primo turno)
 Cristian Araya /  Pedro Rebolledo (semifinali)
 Juan Antonio Pino Pérez /  Mario Tabares (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brasilia Challenger 1989